Dejean ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Dejean (* 1957), französische Krebsforscherin und Molekularbiologin
 Bryce Dejean-Jones (1992–2016), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jean-François-Aimé Dejean (1749–1824), französischer General
 Joseph Dejean (1947–1976), französischer Jazz-Gitarrist
 Maurice Dejean (1899–1982), französischer Diplomat
 Pierre François Marie Auguste Dejean (1780–1845), französischer Lieutenant-général und Entomologe